Verwaltungsgemeinschaft Boxberg steht für folgende Verwaltungsgemeinschaft:

 Verwaltungsgemeinschaft Boxberg/O.L., Verwaltungsgemeinschaft im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Verwaltungsgemeinschaft Boxberg (Baden), Verwaltungsgemeinschaft im Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg